Сезон 1955 года стал 37-м в истории сборной Москвы по футболу.

В нём сборная провела 3 официальных матча — все международные товарищеские с зарубежными сборными.

Классификация матчей 
По установившейся в отечественной футбольной истории традиции официальными принято считать матчи первой сборной с эквивалентным по статусу соперником (сборные городов, а также регионов и республик); матчи с клубами Москвы и других городов составляют отдельную категорию матчей.

Международные матчи также разделяются на две категории: матчи с соперниками топ-уровня (в составах которых выступали футболисты, входящие в национальные сборные либо выступающие в чемпионатах (лигах) высшего соревновательного уровня своих стран — как профессионалы, так и любители) и (в основном, в период 1920-х — 1930-х годов) международные матчи с так называемыми «рабочими» командами (состоявшими, как правило, из любителей невысокого уровня) и им подобными.

Статистика сезона

Официальные матчи

187. Москва — Египет — 2:0 
Международный товарищеский матч 38 (отчет).

188. Москва — Египет — 3:1 
Международный товарищеский матч 39 (отчет).

189. Москва — Египет — 1:0 
Международный товарищеский матч 40 (отчет).

Примечания

Литература

Ссылки 

 russia-matches.ucoz.ru — Сборная России по футболу (протоколы и отчеты прессы)
 footballfacts.ru

Футбол в СССР 
Футбол в Москве 
1955 год в футболе 
1955 год в Москве